Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es e-Boks Open egyéni mérkőzéseit.

A címvédő a korábbi világelső, a verseny idején a világranglista hatodik helyén álló Caroline Wozniacki volt, aki a döntőig ezúttal is eljutott, ott azonban 6–4, 6–4-re kikapott a német Angelique Kerbertől. Ezzel tizennégy győzelem után első vereségét szenvedte el a 2010-ben induló koppenhágai versenyen, amelynek az előző két kiírását egyaránt megnyerte.

Kerber pályafutása második WTA-diadalát aratta egyéniben (két hónappal korábban Párizsban nyert), úgy hogy a negyeddöntőben honfitársa, Mona Barthel ellen két mérkőzéslabdát hárított. Utoljára 2011 szeptemberében fordult elő, hogy egy játékos (Chanelle Scheepers Kantonban) a döntőbe vezető úton meccslabdákról fordítva nyerte meg végül az egész tornát. Kerber karrierje negyedik győzelmét érte el egy Top 10-es játékos felett, mindegyiket a 2012-es szezonban. Wozniacki a huszonkilencedik egyéni WTA-fináléját játszotta, ez volt a tizenegyedik veresége.

Kiemeltek

 Caroline Wozniacki (döntő)
 Angelique Kerber (győztes)
 Jelena Janković (elődöntő)
 Monica Niculescu (második kör)

<li>  Kaia Kanepi (negyeddöntő)
<li>  Mona Barthel (negyeddöntő)
<li>  Kszenyija Pervak ''(első kör, feladta)
<li>  Sofia Arvidsson ''(első kör)

Főtábla
 Q = kvalifikációból felkerült
 WC = szabadkártyás
 R = feladta
 w/o = az ellenfél visszalépett
 LL = szerencsés vesztes

Döntők

Felső ág
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes
| RD1=1. kör
| RD2=2. kör
| RD3=Negyeddöntők
| RD4=Elődöntők

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Caroline Wozniacki| RD1-score01-1=7| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Urszula Radwańska
| RD1-score02-1=64
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Anna Csakvetadze
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Pauline Parmentier| RD1-score04-1=7| RD1-score04-2=6| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Alizé Cornet| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= Malou Ejdesgaard
| RD1-score06-1=0
| RD1-score06-2=0
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07=| RD1-score07-1=7| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3=6| RD1-seed08=8
| RD1-team08= Sofia Arvidsson
| RD1-score08-1=5
| RD1-score08-2=7| RD1-score08-3=1

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= Monica Niculescu| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Valerija Szavinih
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Bojana Jovanovski| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Stefanie Vögele
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= Annika Beck
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Petra Martić| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= Konta Johanna| RD1-score15-1=6| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= Kszenyija Pervak
| RD1-score16-1=3
| RD1-score16-2=0
| RD1-score16-3=R

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Caroline Wozniacki| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Pauline Parmentier
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Alizé Cornet| RD2-score03-1=6| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=7| RD2-seed04=
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3=5

| RD2-seed05=4
| RD2-team05= Monica Niculescu
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=1
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Bojana Jovanovski
| RD2-score06-1=66
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=6

| RD2-seed07=
| RD2-team07= Petra Martić
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=Q
| RD2-team08= Konta Johanna
| RD2-score08-1=2
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Caroline Wozniacki
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= Alizé Cornet
| RD3-score02-1=0
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= Bojana Jovanovski
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=3
| RD3-seed04=
| RD3-team04= Petra Martić
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Caroline Wozniacki
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02= Petra Martić
| RD4-score02-1=3
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3=
}}

Alsó ág

Selejtező
Kiemeltek

  Leszja Curenko (harmadik kör)
  Czink Melinda (feljutott)
  Kiki Bertens (első kör)
  Mihaela Buzărnescu (első kör)

<li> Elica Kosztova (első kör)
<li> Jani Réka Luca (első kör)
<li> Kristina Mladenovic (második kör)
<li> Sarah Gronert (második kör)

Főtáblára jutottak

  Anna Csakvetadze
  Czink Melinda

<li>  Konta Johanna
<li>  Annika Beck

Selejtezőtábla

Első selejtezőág

Második selejtezőág

Harmadik selejtezőág

Negyedik selejtezőág

Jegyzetek

Források
 Főtábla eredményei
 Selejtező eredményei

E